Kotal ist der Familienname folgender Personen:
 Eddie Kotal (1902–1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Pritam Kotal (* 1993), indischer Fußballspieler